El término «Muse» puede referirse a

Música 
 Muse Records, sello discográfico especializado en jazz.
 Muse, banda inglesa de rock alternativo.
 Muse (-), álbum (EP) de Muse.
 Muse (1979), álbum de Grace Jones.
 Muse (2000), álbum de Candy Lo.
 Muse (2012), álbum de Jolin Tsai.
 MuseScore Programa de computadora de código libre para lectura y creación de partituras así como manejo de secuencias y secuenciadores Midi.
 μ's (Muse, pronunciado "mius"); grupo musical de School Idols del proyecto multimedia japonés Love Live! School Idol Project.

Personajes 
 Mohamud Muse Hersi, presidente de Puntland, en Somalia.

Bibliotecas digitales 
 Project MUSE, base de datos en línea que proporciona acceso al texto completo de publicaciones académicas.

Toponimia 
 Muse, ciudad de Birmania.
 Muse, lugar censal del condado de Washington (Pensilvania).

Arquitectura 

 Muse, rascacielos residencial situado en Sunny Isles Beach (Florida).